α-santalol
 β-santalol